– głównie żeńskie imię japońskie, rzadko noszone przez mężczyzn.

W języku japońskim wyraz  oznacza „truskawka”.

Znane osoby 
 Ichigo Momoi (いちご), japońska seiyū

Fikcyjne postacie 
 Ichigo Amano (いちご), główna bohaterka mangi i anime Yumeiro Patissiere
 Ichigo Hoshimiya (いちご), główna bohaterka anime Aikatsu!
 Ichigo Kurosaki (一護), główny bohater mangi i anime Bleach
 Ichigo Momomiya (いちご), główna bohaterka mangi i anime Tokyo Mew Mew
 Ichigo Morino (苺), bohaterka serii Onegai Teacher
 Ichigo Shirayuri (イチゴ), bohaterka powieści, mangi i filmu Kamikaze Girls

Zobacz też 
 Ichigo 100% – japońska manga i anime
  – japońska manga i anime

Imiona japońskie